Diligencia (del latín diligentia: esmero, diligencia) puede referirse a:

 Diligencia en derecho procesal: Diligencia procesal.
 En derecho de las obligaciones, el deber de diligencia es la obligación de tener cuidado en la ejecución de una cosa.
 Diligencia como una de las virtudes de la religión cristiana.
 Diligencia como labor.
 Diligencia como medio de transporte.
 La diligencia, película clásica de 1939, dirigida por John Ford.
 La Diligencia, nombre con que se conoce al primer sello de correos de Uruguay.